Джоттино (; работал во второй пол. XIV века) — итальянский художник.

Биография 

Биография живописца полна домыслов. Ранние авторы, писавшие об итальянском искусстве, такие как Джованни Виллани (XIV век) или Лоренцо Гиберти (1447), рассказывая о последователях Джотто упоминают Мазо ди Банко и Стефано, но нигде не говорят о Джоттино. Антонио Билли в своей «Книге» («Libro», составлена между 1481 и 1530 годами), уже пишет о нём и приводит самый ранний список работ, приписываемых Джоттино. Анонимный автор Кодекса Мальябекьяно (ок. 1540) первый называет Джоттино сыном «Маэстро Стефано» — художника, известного только из старых текстов. Джованни Баттиста Джелли, около 1550 года составлявший так и неоконченный сборник биографий художников, первым путает Джоттино с художником Мазо ди Банко. Джорджо Вазари (1568) окончательно запутал ситуацию, написав биографию Томмазо Стефано, по прозвищу Джоттино, и приписав ему произведения, которые сегодня известны как работы Мазо ди Банко. Таким образом Вазари не просто слил в одну персону три разных имени — Мазо ди Банко, Маэстро Стефано и Джоттино, но присоединил ещё одного художника конца XIV века — Томмазо ди Стефано.

В действительности Джоттино — это прозвище художника известного из архивных документов как Джотто ди Маэстро Стефано, работавшего во второй половине XIV века, причём, это прозвище впервые применяется в отношении него только почти сто лет спустя — в конце XV века. Имя Джотто ди Маэстро Стефано появляется в документах всего два раза: в 1368 году он упоминается в списке гильдии флорентийских художников, а в 1369 году он наряду с Джованни да Милано и Аньоло Гадди входит в команду мастеров, работавших под руководством Джованни Гадди над фресковыми росписями в Ватиканском дворце (не сохранились). Кем был отец Стефано доподлинно не известно, однако многие современные авторы полагают, что им был Стефано Фьорентино, ученик Джотто, который, как утверждает живший в XVII веке историк Филиппо Бальдинуччи, являлся внуком Джотто. Если эта версия верна, то Джоттино, следовательно, правнук знаменитого художника.

Творчество 

Сегодня с полной уверенностью и общим согласием ведущих специалистов Джоттино приписывают всего два произведения. Одно из них — «Мадонна с младенцем, ангелами, Иоанном Крестителем и св. Бенедиктом» представляет собой фреску, созданную автором около 1356 года. Ранее она украшала табернакль Канто делла Кукулья, располагавшегося на площади Санто Спирито, но уже в конце XVIII века была снята и перенесена в табернакль на Виа дель Леоне, а теперь хранится во флорентийской Галерее Академии.

Второе и самое знаменитое произведение Джоттино — пала «Пьета» из Галереи Уффици, Флоренция. Его датируют первой половиной 1360-х годов. Это большой алтарный образ размером 195х134 см, который, согласно Вазари, ранее находился во флорентийской церкви Сан Ремиджо. Большинство экспертов считает это произведение одним из самых лучших примеров флорентийской живописи второй половины XIV века. На картине изображено оплакивание Христа. Слева стоят фигуры святых Бенедикта (он благословляет положением руки монахиню-бенедиктинку) и св. Ремигия, патрона храма, который положением руки благословляет богато одетую молодую горожанку (в отношении этой дамы высказывалось предположение, что она может быть заказчиком алтаря, но кто она в действительности — остаётся неизвестным). В нижнем правом углу расположена собственно сама сцена оплакивания. С распущенными светлыми волосами рыдает Мария Магдалина; обхватив рукой голову усопшего сына поглощена печалью Мария, руки Христа держат жены-мироносицы, за спиной одной из них слегка наклонившись стоит потрясённый Иоанн. Сцена оплакивания вписана в полукруг, образующий как бы замкнутую ячейку внутри пространства картины. Справа изображён Иосиф Аримафейский с гвоздями извлечёнными из мертвого тела в одной руке, и сосудом с миррой для умащения тела в другой. Напротив него стоит крайне рассержено взирающий Никодим. Картине присуща композиционная ясность, сравнимая с лучшими фресками Джотто. Исследователи отмечают, что фигуры самой сцены оплакивания написаны под сильным влиянием Джованни да Милано, а фигуры дальнего плана под влиянием Нардо ди Чоне.

Кроме двух несомненных работ художника, ему приписывают несколько произведений, в отношении которых многими выражается неуверенность. Например «Пьета» из Института Курто является лишь слабым отголоском «Пьеты» из Галереи Уффици, а «Мадонна со святыми/Распятие» (Раккольта делле Облате, Флоренция; выставлена в Галерее Академии) слишком мала и слишком плохо сохранилась, чтобы можно было сделать атрибуцию бесспорной. Итальянский учёный Карло Вольпе, своими изысканиями составивший каталог произведений Джоттино (правда, очень короткий), включил в него два фрагмента фресок, на которых можно видеть «Головы святых». Эти фрагменты в XVIII веке были сняты со стены храма Сан Панкрацио во Флоренции и ныне хранятся в музее Оспедале дельи Инноченти.

Искусство Джоттино было более живым и эмоциональным, чем произведения ведущего мастера того времени Андреа Орканьи; он продолжил поэтичную линию во флорентийской живописи, которая впоследствии слившись с искусством интернациональной готики, дала прекрасные результаты в творчестве художников первой половины XV века.

Примечания

Литература 
 Уффици и Питти. М. 2001 стр. 35, 39.
 Boskovits, Miklos. Pittura fiorentina alla vigilia del Rinascimento 1370—1400. Florence: Edam, 1975.
 Lucignani, E.L. «Il problema di Giottino nelle fonti.» Rivista d’Arte,24, 1942, pp. 107—124.
 Offner, Richard. «Four Panels, a Fresco, and a Problem.» Burlington Magazine, 54, 1929, p. 240.
 Sirén, Osvald. Giottino und seine Stellung in der gleichzeitigen florentinischen Malerei. Kunstwissenschaftliche Studien, 1. Leipzig: Klinkhardt and Biermann, 1908.
 Volpe, Carlo. «Il lungo percorso del ‘dipingere dolcissimo e tanto unito.’» In Storia dell’arte italiana, Vol. 5, Dal Medioevo al Quattrocento. Turin, 1983, pp. 229—304.
 von Schlosser, Julius. «Das Giottino-Problem und die moderne Stilkritik.» Kunstgeschichtliches Jahrbuch der K.K.ZentralKommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst-und Historischen Denkmäler, 4, 1910, pp. 192—202.

Художники Италии XIV века